Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Кубка УЕФА 2007/08.

В плей-офф принимали участие 32 клуба: 24 клуба, занявших первые три места в группах на групповом этапе, и 8 клубов, занявших 3-и места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка 1/16 финала и 1/8 финала прошла 21 декабря 2007 года в Ньоне. На стадии 1/16 финала был использован следующий принцип жеребьёвки: победители групп направлялись к командам, занявшим 3-е место в другой группе, а клубы, занявшие 2-е места, — к занявшим 3-е место в группе Лиги чемпионов. Также было наложено ограничение: команды из одной страны и из одной группы не могут встретиться на этой стадии. При жеребьёвке 1/8 финала никакие ограничения не действовали.

Участники

Команды, прошедшие групповой этап

Команды, выбывшие из Лиги чемпионов

Сетка турнира

Результаты 
Время начала матчей указано центральноевропейское

1/16 финала 
Жеребьёвка состоялась 21 декабря 2007 года. Первые матчи прошли 13—14 февраля, ответные — 21 февраля 2008 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала 
Первые матчи прошли 6 марта, ответные — 12—13 марта 2008 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 14 марта 2008 года в Ньоне. Первые матчи прошли 3 апреля, ответные — 10 апреля 2008 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Первые матчи прошли 24 апреля, ответные — 1 мая 2008 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Плей-офф